Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 14-én rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a norvég Ivar Formo nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Sífutás az 1976. évi téli olimpiai játékokon